Název vírová turbína nese několik technických zařízení:
 Zotlötererova turbína 
 Vírová turbína Františka Pochylého
 Vírová turbína Bedřicha Kašpaříka